

Personnalités 

 Anuradha Koirala (née en 1949), militante sociale et femme politique népalaise ;
 Bishweshwar Prasad Koirala (1914-1982), homme d'État népalais ;
 Famille Koirala (- siècles), famille importante dans les milieux politiques du Népal ;
 Girija Prasad Koirala (1925-2010), homme d'État népalais ;
 Manisha Koirala (née en 1970), actrice, productrice et réalisatrice népalaise en Inde ; 
 Matrika Prasad Koirala (1912-1997), homme d'État népalais ;
 Sushil Koirala (1939-2016), homme d'État népalais ;
 Sujata Koirala (née en 1954), femme politique népalaise.

Astronomie 
 (21545) Koirala, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.